In 2005/06 werd het 68ste professionele voetbalkampioenschap georganiseerd in Frankrijk. Dit was het vierde seizoen van de Ligue 1.

Ranglijst

Eindstand alle wedstrijden

Eindstand thuiswedstrijden

Eindstand uitwedstrijden

Legenda eindstanden

Uitslagen  

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Statistieken

Koplopers per speelronde

Topscorers 
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Assists
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer assists achter hun naam.

Meeste speelminuten
Bijgaand een overzicht van de spelers die in het seizoen 2005/06 in alle 38 competitieduels in actie kwamen voor hun club, van de eerste tot en met de laatste minuut.

Scheidsrechters

Toeschouwers

Olympique Lyon

Bijgaand een overzicht van de spelers van Olympique Lyon, die in het seizoen 2005/06 onder leiding van trainer-coach Gérard Houllier voor de vijfde keer in de clubgeschiedenis kampioen van Frankrijk werden en aldus opnieuw de titel prolongeerden.

Speler van de maand

Zie ook
Coupe de la Ligue 2005/06

Frans voetbalseizoen
Competitievoetbal 2005/06